Donald Baechler (1956-2022), artiste américain ;
 Hans Baechler (1924-2012), personnalité politique suisse, membre du parti radical-démocratique ;
 Jean Baechler (1937-2022),  professeur de sociologie francais.

Voir aussi 
  
 Bächler